Генк тен Кате (* 1954) — нідерландський футболіст, що грав на позиції флангового півзахисника. По завершенні ігрової кар'єри — тренер.
 Герман-Фредерік-Карел тен Кате (1822—1891) — нідерландський живописець.
 Дьюла Кате (* 1982) — угорський боксер, що виступав у легкій та першій напівсередній вазі, призер чемпіонатів світу та Європи, учасник Олімпійських ігор.
 Кес Тен Кате (1890—1972) — нідерландський футболіст, гравець клубу «Конінклейке ГФК» з Гарлема. Бронзовий призер Олімпійських ігор 1912 року.
 Пітер тен Кате (1902—1996) — нідерландський шаховий композитор; міжнародний майстер та міжнародний арбітр.
 Ян-Якоб Лодевейк тен Кате (1819—1889) — нідерландський поет.

 Кате (1973—2011) — бразильський футболіст, що грав на позиції нападника. По завершенні ігрової кар'єри — тренер.
 Кате Крузе (1883—1968) — німецька актриса та художниця, член Німецького союзу художників.

 Кате-Сар — село в Ірані, у дегестані Кате-Сар-е-Хомам, бахш Хомам, шагрестані Решт остану Ґілян.
 Кате-Сар-е-Хомам — дегестан в Ірані, у бахші Хомам, в шагрестані Решт остану Ґілян.
 Кате — муніципалітет у Франції, регіон О-де-Франс, департамент Уаза.
 2156 Кате — астероїд головного поясу.

 Кате — папуаська мова, якою розмовляють в окрузі Фіншхафен провінції Моробе (Папуа-Нова Гвінея).
 USS Kate (1864)